Mancuso puede hacer referencia a:

Personas 

 Alejandro Mancuso, exjugador de fútbol argentino.
 Ciro Mancuso, traficante de drogas de Nevada en prisión por una operación de contrabando de marihuana valorada en US$140 millones.
 Filippo Mancuso, un juez y político italiano.
 Frank Mancuso Jr., un productor de cine.
 Gus Mancuso, un entrenador en las Grandes Ligas de Béisbol entre 1928 y 1945.
 Julia Mancuso, una alpinista estadounidense que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos del 2006.
 Matthew Mancuso, un ingeniero estadounidense encarcelado en una prisión federal por múltiples cargos de abuso sexual infantil.
 Nick Mancuso, un actor de cine y de teatro italo-canadiense.
 Nick Mancuso, un personaje de ficción interpretado por Robert Loggia en Favorite Son (1988) y Mancuso, F.B.I. (1989).
 Salvatore Mancuso, un paramilitar colombiano acusado de crímenes de guerra encarcelado en una prisión en Itagüí.
 Stefano Mancuso, biólogo y escritor italiano.

Miscelánea 
 Mancuso, moneda de oro aragonesa acuñada por vez primera bajo el reinado de Sancho Ramírez.